Der Bischof steht für:

 Der Bischof (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1902)
 Der Bischof (Marshall) (The Bishop), Roman von Bruce Marshall (1970) 
 Der Bischof (Frazer) (The Bishop’s Tale), Roman von Margaret Frazer (1994)